Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2008 rassemble 22 équipes qui s'affrontent pour accéder à la division Élite du baseball français. 

Ce sont les Cougars de Montigny, qui avaient déjà évolué pendant 4 années dans la plus haute division du baseball français, qui remportent le titre face aux Woodchucks de Bois-Guillaume et remontent en Élite.

Déroulement 
La saison régulière se déroule du  au . Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les play-off. Ils s'affrontent dans deux round robin desquels ne sortent que les deux premiers de poule qui avancent en demi-finales. La finale se joue en terrain neutre les 25 et  pour l'accession à l'Élite.

Du  au , les meilleurs se départagent en play-off pour la place en Élite pendant que les moins bons, les équipes classées 5 à 7, participent à deux poules de play-down dont les deux derniers sont relégués en régionale (division honneur).

Les clubs de l'édition 2008 
Les Arvernes de Clermont-Ferrand évoluent désormais en Élite depuis leur victoire en N1 2007. Les Devils de Bron Saint-Priest et les CABS des Andelys, respectivement champions et vice-champions de Nationale 2 2007 rejoignent eux la Nationale 1 pour cette nouvelle édition.

Les 22 clubs sont répartis de la sorte:

 Poule C

Saison régulière 
(les équipes qui jouent à domicile sont nommées en premier)

Poule A

Matchs

Classement 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Poule B

Matchs

Classement 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Poule C

Matchs

Classement 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Play-off élite

Équipes 
Les 4 premiers de poule de la saison régulière sont qualifiés pour les play-off et répartis en deux poules de la sorte:

Poule PO 1 

x: rencontre non jouée car sans enjeu pour le classement.

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Poule PO 2 

y: rencontres annulées par la FFBS.

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Finales 
Les deux premiers des poules de play-off s'affrontent en demi-finales croisées au meilleur de trois matchs de 7 manches les 18 et . 

La finale se joue elle aussi au meilleur des trois rencontres à Montigny les 25 et . Le champion de France de N1 2009, Montigny, monte en élite en 2010.

Play-down régionale

Équipes 
Les derniers de poule de la saison régulière sont reversés en play-down et répartis en deux poules de la sorte:

Poule PD 1 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, % : pourcentage de victoire.

Poule PD 2 

J : rencontres jouées, V : victoires, D : défaites, PM : points marqués, PC : points concédés, % : pourcentage de victoire.

Relégation 
Les deux derniers des poules de play-down, Toulouse² et Cergy, sont relégués en régionale et seront remplacés par les finalistes de la N2 2008, Boé et Valenciennes.

Notes et références

Liens externes 
 Site de la Fédération française de baseball
 Pierrotbaseball, le site qui rassemble tous les résultats des championnats N1 et N2 de baseball français

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball M2